DAP steht für:

 2,6-Diaminopimelinsäure
 Delivered At Place, siehe Incoterms
 Democratic Action Party, eine sozialistische Partei in Malaysia
 Deutsche Akademie für Psychoanalyse, ein deutscher Verein zur Ausbildung, Forschung und Psychotherapie
 Deutsches Apotheken Portal, Internet-Portal mit Informationen zur Abgabe- und Abrechnungsproblematik bei Arzneimitteln
 Deutsche Arbeiterpartei 1919–1920, am 20. Februar 1920 in NSDAP umbenannt
 Deutsche Arbeiterpartei 1903–1918, politische Partei in Österreich-Ungarn, 1918 in DNSAP umbenannt
 Deutsche Arbeitspartei, eine polnische Partei der deutschen Minderheit
 Deutsche Aufbaupartei, eine politische Partei in Deutschland 1945/1946
 Diaminopyrimidine, eine chemische Stoffgruppe
 Dienst für Analyse und Prävention siehe Schweizer Nachrichtendienste
 Diammoniumphosphat, ein Düngemittel
 Digital Audio Player
 Directory Access Protocol, Netzwerkprotokoll für Verzeichnisdienste
 Data Access Protocol, ein Netzprotokoll auf der Anwendungsebene von DECnet
 Data Authentication Pattern, ein Mechanismus, nach welchem die Security Domain einer Chipkarte sicherstellen kann, dass die Daten einer Anwendung authentisch sind
 Demande d'Admission Préalable, das Verfahren zur Beantragung eines Studienplatzes in Frankreich für alle Nicht-EU-Bürger
 Deutscher Arbeitskreis für Papiergeschichte
 Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen

Dap steht für:
 Rahmentrommel in Zentralasien (Turkestan, Xinjiang), ähnlich einer Daira

Abkürzung